Leona (Kansas)
Leona (Texas)
 319 Leona

Desambiguações de topônimos